Franky o Frankie pueden referirse a:

un nombre:
 Frankie Abernathy, (1981-2007), la MTV americana Real World miembro del reparto;
 Frankie Avalon, actor, cantante e ídolo adolescente;
 Frankie Boyle, comediante escocés;
 Frankie Darro, actor adolescente;
 Frankie Faison, actor estadounidense;
 Frankie Foster, personaje ficticio en la serie de televisión animadaMansión Foster para amigos imaginarios;
 Frankie Frisch, jugador de béisbol;
 Frankie Howerd, comediante inglés;
 Frankie Jonas, actor estadounidense;
 Frankie Kennedy, el músico irlandés;
 Frankie Knuckles, DJ;
 Frankie Lymon, Cantante estadounidense de doo wop y rock and roll.
 Frankie Manning, bailarín estadounidense;
 Frankie Miller, cantautor inglés;
 Frankie Muniz, actor estadounidense;
 Frankie Sandford (n. 1989), inglés cantante de S Club 8 y sábados El;
 Frankie Thomas, actor estadounidense;
 Frankie Valli, la cantante pop estadounidense;
 Frankie Vaughan, la cantante pop inglés.

Como un entretenimiento seudónimo industria:
 Franky (One Piece), un personaje de la serie de anime y manga One Piece;
 Frankie (guacamayo), la mascota guacamayo del luchador profesional estadounidense Koko B. Ware;
 Frankie Goes to Hollywood, una banda de Liverpool, Inglaterra;
 Frankie Hi-NRG MC, el rapero italiano.
 Frankie, serie de TV de Nickelodeon

En la música:
 "Frankie", también conocido como "Frankie y Albert" o "Frankie y Johnny", una canción popular estadounidense;
 "Frankie", por Sister Sledge;
 "Primera aventura de Frankie" por Sade en el álbumDiamond Life;
 "Frankie", una canción de Betty Blowtorch de Are You Man Enough?;
 "Frankie", una canción de Connie Francis.